Станчев — болгарская фамилия.

Известные носители 
 Станчев, Валентин (род. 1968) — болгарский футболист.
 Станчев, Михаил Георгиевич (род. 1953) — советский историк, преподаватель высших учебных заведений СССР.
 Станчев, Никола (1930—2009) — болгарский борец вольного и греко-римского стилей, чемпион Олимпийских игр. Первый в истории болгарский олимпийский чемпион.
 Станчев, Сирко (1892—1945) — болгарский военный и политик.
 Станчев, Степан Савельевич (1919—2006) — Герой Советского Союза.
 Станчев, Христо (1870—1950) — болгарский художник конца XIX — первой половины XX века.

Станчева 
 Станчева, Магдалина (1924—2014) — болгарский археолог и музеевед.
 Станчева, Малина (род. 1967) — болгарская поп-фолк-певица.
 Станчева, Паулина (1907—1991) — болгарская детская писательница и поэтесса.
 Станчева, Стефани (род. 1986) — французский экономист.

См. также 
 Христиан Георгиевич Станчев-Раковский (1871—1943) — советский политический, государственный и дипломатический деятель.